Theanó, görög mitológiai alak, Danaosz leánya, Phantész felesége
 Theanó görög mitológiai alak, Anténór felesége
 Theanó görög mitológiai alak, Kisszeusz lánya
 Theanó (Kr. e. 2. század?) görög filozófusnő